Rezultaty Rajdu Szwecji (57th Uddeholm Swedish Rally), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata, w 2008 roku, który odbył się w dniach 7 – 10 lutego. Była to druga runda czempionatu w tym roku, a także pierwsza runda PCWRC.

Choć śnieg spadł w okolicy bazy rajdu na tydzień przed imprezą, ciepła pogoda spowodowała odwołanie odcinków specjalnych numer 12 i 18.

Rajd zakończył się zwycięstwem Jari-Mattiego Latvali z zespołu BP-Ford Abu Dhabi World Rally Team; Fin, który w niedzielę miał dokładnie 22 lata i 313 dni, pobił tym samym rekord Henriego Toivonena z RAC Rally w 1980 roku. Jego kolega z zespołu i rodak, Mikko Hirvonen, zajął drugie miejsce. Na podium znalazł się także Włoch Giggi Galli z zespołu Stobart Ford World Rally Team, tym samym wypełniając całe podium Fordami Focusami RS WRC 07. Dalej plasowali się Petter Solberg, Andreas Mikkelsen, Daniel Sordo, Toni Gardemeister oraz Juho Hänninen w samochodzie grupy N. Utrzymujący się długo na piątej pozycji Matthew Wilson na przedostatniej próbie rajdu miał problemy z przepustnicą i w rezultacie wycofał się z rywalizacji. Sébastien Loeb dachował na jednym z pierwszych odcinków specjalnych i musiał zrezygnować z walki w piątek, tracąc trzecią pozycję. Powrócił dzięki SupeRally w sobotę i był najszybszy na dwóch próbach, jednak z powodu problemów z silnikiem wycofał się po raz drugi, tym razem ostatecznie. Norweg Henning Solberg, który dzięki problemom Loeba przesunął się na trzecią pozycję, w sobotę rano przebił oponę i stracił miejsce na podium. Później, jadąc na czwartej pozycji, rozbił się i także musiał korzystać z SupeRally aby wrócić na trasę w niedzielę – ostatniego dnia był najszybszy w stawce i wygrał wszystkie odcinki.



Klasyfikacja ostateczna

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 2 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  na oficjalnej stronie WRC.com
  na stronie eWRC.com

Szwecja
2008
2008 w Szwecji